Björklången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björklången, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,  (1,38 km²)
Björklången, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (44 ha)
Björklången, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (1,02 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn